Jean-Joseph-Lucien Mordacq, francoski general, * 2. julij 1880, † 1. april 1967.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Francoski generali
Veterani druge svetovne vojne